Lafora ist der Name folgender Personen:

 Gonzalo Rodríguez Lafora (1886–1971), spanischer Neurologe, Neuropathologe und Psychiater

Siehe auch:
 Lafora-Krankheit (Lafora-Einschlusskörperchen-Krankheit), Erbkrankheit, die zur Gruppe der progressiven Myoklonusepilepsien und der Polyglukosankrankheiten gehört 
 Lafora-Körperchen, Einschlüsse aus Glykoproteiden und Mukopolysacchariden, die in Ganglienzellen, Leber, Herz und Muskulatur zu finden sind